Das Auge des Adlers heißen die Filme
 Das Auge des Adlers (1986), indonesischer Actionfilm
 Das Auge des Adlers (1997), dänisch-norwegischer Kinderfilm